Сувінья́рг, Сувіньярґ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Гар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південь від Парижа, 30 км на північний схід від Монпельє, 20 км на захід від Німа.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 318 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 802,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сувіньярг на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сувіньярг на сайті Mapquest

 Сувіньярг на сайті французького Національного інституту географії
 Сувіньярг на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сувіньярг на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Гар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Гар